Гаго () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гаго, Дженни (род. 1953) — американская актриса и певица.
 Гаго, Фернандо (род. 1986) — аргентинский футболист и футбольный тренер.